Urik bezeichnet:

 Urik, Fluss in Burjatien und in der Oblast Irkutsk (Russland)
 Urik (Ort), Dorf in der Oblast Irkutsk (Russland)
 König des anatolischen Kleinstaates Qu'e, siehe Awariku